Neocoleroa är ett släkte av svampar som beskrevs av Franz Petrak. Neocoleroa ingår i familjen Pseudoperisporiaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar
Neocoleroa